Landtagswahl 2011 steht für:

 Bürgerschaftswahl in Hamburg 2011 (20. Februar)
 Landtagswahl in Sachsen-Anhalt 2011 (20. März)
 Landtagswahl in Rheinland-Pfalz 2011 (27. März)
 Landtagswahl in Baden-Württemberg 2011 (27. März)
 Bürgerschaftswahl in Bremen 2011 (22. Mai)
 Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern 2011 (4. September)
 Wahl zum Abgeordnetenhaus von Berlin 2011 (18. September)